Беспокойная — гидроним:

Россия 
 Беспокойная — бухта  на западном побережье острова Северный архипелага Новая Земля.
 Беспокойная — река  на западном побережье острова Северный архипелага Новая Земля.